D'une manière générale, la préservation ou conservation est l'acte qui consiste à maintenir un élément dans un état constant. On retrouve le mot  dans plusieurs domaines :
 en paléontologie, la préservation des biopolymères ;
 en anglais, le terme preservation peut aussi se référer à :
 Preservation, un film américain réalisé par Christopher Denham et sorti pour la première fois en salles en 2014 ;
 Preservation of the Sign Language, un film de quatorze minutes produit en 1913 qui servit à l'époque pour plaider pour le droit des sourds à utiliser la langue des signes ;
 Preservation Hall, un club de jazz situé à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis ;
 Preservation Act 1, un album des Kinks sorti en 1973 ;
 Preservation Act 2, un album des Kinks sorti en 1974 et donnant suite à l'album Preservation Act 1.